Иззудди́н, Изз ад-Дин, Иззедди́н (, мощь религии) — лакаб, часть арабского имени.

 Изз ад-Дин ибн Абу аль-Хадид (1190—1258) — видный представитель мутазилизма, знаток литературы.
 Иззуддин ибн аль-Асир — один из наиболее известных арабо-курдских историков.
 Изз ад-Дунийа ва-д-Дин Кылыч-Арслан (1155—1192) — сельджукский султан Рума, сын Масуда I.
 Изз ад-дин Кей-Кавус (1211—1219) — сельджукский султан Рума, сын Кей-Хосрова I.
 Гасаноглы Иззеддин (XIII—XIV вв.) — один из авторов, считающихся основоположниками азербайджанской тюркской литературы.
 Изз ад-Дин аль-Кассам (1882—1935) — влиятельный исламский священнослужитель, создатель и руководитель террористической организации «Чёрная рука» в подмандатной Палестине.
 Иззуддин аль-Хиншири (ум. 23 октября 2011) — ливийский политик и государственный деятель, инженер по профессии.